Chris Green (1820–1874) – angielski jeździec
 Chris Green (ur. 1973) – brytyjski polityk
 Chris Green – kanadyjski siatkarz